Балдаштык — топоним:

 Балдаштык — деревня в Балахтинском районе Красноярского края;
 Балдаштык — река в Красноярском крае.